

Cinema 
Maroa – film del 2005 diretto da Solveig Hoogesteijn

Geografia 
 Maroa – città statunitense nell'Illinois
 Maroa – città del Venezuela